Loma peut désigner :
 les Loma, un peuple du Libéria et de Guinée, parfois appelés Toma ;
 le loma, une langue mandée ;
 le loma, une langue gour ;
 la Loma Salvatierra, un site archéologique situé en Bolivie ;
 Casa Loma, une maison bourgeoise située à Toronto au Canada ;
 Casa Loma (Montréal), un ancien cabaret de Montréal au Canada ;
 Alta Loma Films, une société française de production de longs métrages ;
 Bataille de la Loma, une bataille remportée par la légion belge commandée par Alfred van der Smissen pendant l'expédition du Mexique (1861-1867).

 les monts Loma, une chaîne de montagnes de l'Ouest africain ;
 Loma (woreda), un woreda (district) du sud-ouest de l'Éthiopie ;
 Loma, une ville américaine du comté de Cavalier, dans l’État du Dakota du Nord.